NHK Trophy 2019 — шестой заключительный этап Гран-при по фигурному катанию сезона 2019—2020. Соревнования проходили в шестой раз в столице японского острова Хоккайдо Саппоро с 22 по 24 ноября 2019 года. Организатор турнира — Федерация конькобежного спорта Японии при поддержке ИСУ. Спортсмены выступали в следующих категориях: мужское и женское одиночное катание, парное фигурное катание и танцы на льду.

Несостоявшиеся участники 
 В конце лета стало известно, что российского одиночника Артура Дмитриева заменил его товарищ по сборной Антон Шулепов.

Результаты

Мужчины

Женщины

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки
 Информация  о турнире на сайте ISU
 Информация  о турнире на сайте Федерации конькобежного спорта Японии
 Результаты  на сайте isuresults.com

2019 год в фигурном катании
Фигурное катание в сезоне 2019/2020
Спорт в Японии в 2019 году
Ноябрь 2019 года